Aceasta este lista orașelor din Haiti.

Vezi și
Departamentele statului Haiti
Arondismentele statului Haiti
Lista comunelor din Haiti

Referințe

Legături externe

 Données statistiques de l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique

 
Orașe
Haiti
Orașe